Бе́ттертон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия
  (1872—1949) — британский барристер и политик,  (1931—1934), барон.
  (1884—1960) — американский металлург.
  (1637—1712) — английская певица и актриса театра.
 Беттертон, Томас (1635—1710) — английский актёр театра и театральный менеджер.

Топоним
  — городок в Мэриленде (США).

См. также